Міжконтинентальний кубок з футболу 1977 — 17-й розіграш турніру. Матчі відбулись 21 березня і 1 серпня 1978 року між фіналістом Кубка європейських чемпіонів 1976—1977 німецькою «Боруссія» (Менхенгладбах) та переможцем Кубка Лібертадорес 1977 аргентинським «Бока Хуніорс». За підсумками обох ігор титул володаря Міжконтинентального кубка вперше здобув «Бока Хуніорс».

Особливості 
Переможець Кубка європейських чемпіонів 1976—1977 англійський «Ліверпуль» відмовився від участі у турнірі.

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1976—1977
 Кубок Лібертадорес 1977

Примітки

Посилання 
 Міжконтинентальний кубок 1977 на rsssf 

1978 у футболі
1977
Березень 1978
Серпень 1978